Алексей Кириллович Елачич (; ,  — , ) — историк.

Биография 
Из потомственных дворян Казанской губернии. Сын Кирилла Николаевича Елачича (1869—1895) и жены его Людмилы Константиновны Помазанской (1870—1935). Двоюродный племянник композитора Игоря Стравинского, с которым поддерживал связь в эмиграции. Землевладелец Проскуровского уезда Подольской губернии (1003 десятины при селе Ходаковцы).

Окончил Киевскую 1-ю гимназию с золотой медалью (1909) и Санкт-Петербургский университет по историко-филологическому факультету (1914). В 1914—1918 годах был доцентом кафедры истории в Петрограде. С 1918 — приват-доцент Киевского университета.

В 1920 году эмигрировал в Югославию. Доктор философии Люблянского университета (1924). Профессор университета в Скопье. Автор исследований на исторические и литературные темы (о протопопе Аввакуме, о Достоевском, об истории России, о русской революции, об истории Чехословакии, Польши и др.). Преподавал на философском факультете в Скопье до 1941 года.

Скончался в Белграде. Похоронен на русском кладбище. Был женат на Марии Александровне Карпицкой (1886—?)

Работы 
 Русская революция и её происхождение. — Загреб, 1925. 194 с. (на сербском языке)
 История России. — Белград, 1929. 300 с. (на сербском языке).
 Чехословацкая история. — Белград, 1930. 143 с. (на сербском языке).
 На прелому. — Скоплье, 1933. 80 с. (на сербском языке).
 История Польши. — Скоплье, 1933. 112 с. (на сербском языке).
 Русская социальная мысль XIX века. — Белград, 1934. 100 с. (на сербском языке).
 Современная Чехословакия. — Скоплье, 1938. 119 с. (на сербском языке).
 Россия и Балканы. — Белград, 1940. 120 с. (на сербском языке).

Примечания

Источники 
 Столетие Киевской Первой гимназии: Т. 1. — Киев, 1911. — С. 299.
 Весь Юго-Западный край: справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниям. — Киев, 1913. — С. 1055.
 Казанское дворянство 1785—1917 гг. Генеалогический словарь. — Казань, 2001. — С. 208.
 П. В. Алексеев [www.az-libr.ru/Persons/5B0/8b30be04/index.shtml Философы России XIX—XX столетий.] — М.: Академический Проект, 2002.
 Спекторский Е., Давац В. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. — Белград: Т. I. 1931; Т. II. 1941 (2-е издание — 1972 г.).
 Биография на сайте «Религиозные деятели русского зарубежья»

Историки по алфавиту
Выпускники Первой Киевской гимназии
Историки России
Историки Сербии